Ремзі або Рамсей () — британське прізвище. Написання Ремзі ближче до вимови, Рамсей — історична форма.

 Аарон Ремзі — валлійський футболіст
 Альф Ремзі — англійський футболіст
 Белла Рамзі (. 2003) — британська актриса.
 Бертрам Рамсей — британський полководець
 Гордон Рамзі (. 1966) — британо-американський кулінар і шеф-кухар.
 Едвард Ремзі (1793—1872) — священик шотландської Єпископальної Церкви, письменник і публіцист, а також Декан кафедрального собору Святої Марії в Единбурзі.
 Елісон Ремзі — британська хокеїстка на траві
 Крейг Ремзі — канадський хокеїст та тренер
 Курд Ремзі — турецький співак.